HRE Mazowsze Serce Polski er cykelhold fra Polen som cykler i UCI kontinental-klassen. Det blev etableret i 2017.

Holdet

2023

Sejre

2022

Sejre

2021

Sejre

Eksterne henvisninger 
 
 
 
 

Cykelhold fra Polen
Etableret i 2017